Biegler ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Biegler (* 1965), kanadischer Basketballspieler
 Curt Biegler (1911–2000), deutscher Theologe und Politiker
 Franz Biegler, österreichischer Fußballspieler
 Friedrich Biegler-König (* 1954), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Josef Thomas Biegler (1903–1980), österreichischer Musikpädagoge und Komponist
 Michael Biegler (* 1961), deutscher Handballtrainer
 Steven Biegler (* 1959), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Cheyenne

Siehe auch:
 Bigler